Rainbow Lake (engl. für „Regenbogen-See“) steht für

Kanada
 Flughafen Rainbow Lake, Kanada
 Rainbow Lake (Alberta), Town in Alberta (Kanada)
 Rainbow Lake (See), See in Alberta (Kanada)

Vereinigte Staaten
 Rainbow Lake (Arizona)
 Rainbow Lake (Cross County, Arkansas)
 Rainbow Lake (Monroe County, Arkansas)
 Rainbow Lake (Sharp County, Arkansas)
 Rainbow Lake, New Jersey
 Rainbow Lake (Kalifornien)
 Rainbow Lake (Montana)
 Rainbow Lake (Idaho)
 Rainbow Lakes Estates, Florida
 Rainbow Lake (New York)

Neuseeland
 Rainbow Lake (Neuseeland)

Siehe auch:
 Big Rainbow Lake